Mokobody est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Mokobody, dans le powiat de Siedlce
 du village de Mokobody, chef-lieu de cette gmina